Timmling ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Timmling (1870–nach 1902), österreichische Theaterschauspielerin, siehe Ida Timling
 Walter Timmling (1897–1948), deutscher Kunsthistoriker und Maler